Les 500 miles d'Indianapolis 2018 (en anglais : ) est un évènement de l'IndyCar Series se déroulant le  à l'Indianapolis Motor Speedway. La course se déroule sur  de circuit, soit .

Y figurent notamment Alexander Rossi et Takuma Satō, respectivement vainqueurs des éditions 2016 et 2017 de l'épreuve.

Grille de départ 
 (R) = Rookie
 (W) = Ancien vainqueur

Classement de la course

Notes et références

Notes

Références

Article connexe 
 IndyCar Series 2018

Liens externes 
 
  de l'IndyCar

Indianapolis 500
Sport automobile en 2018
Sport aux États-Unis en mai 2018